Gornji Furjan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 132 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 85 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji